Lamb kan syfta på följande:
 Charles Lamb, brittisk författare

Geografi

Antarktis 

 Lamb Point, 
 Cape Lamb, 

Robotskapade Antarktisförgreningar